Lucrezia Maria Romola de' Medici (4 august 1470 - 15 noiembrie 1553) a fost o nobilă italiană, fiica cea mare a lui Lorenzo de' Medici și a soției sale Clarice Orsini, și mama Mariei Salviati și a lui Giovanni Salviati.

Căsătoria și copiii 

Lucrezia s-a căsătorit pe 10 septembrie 1486 cu Jacopo Salviati. Cei doi au avut împreună 10 copii:

 Cardinal Giovanni Salviati (Florența, 1490 - Ravenna, 1553)
 Lorenzo Salviati (Florența, 1492 - Ferrara, 1539), senator  
 Piero Salviati, patrician
 Elena Salviati (Florența, 1495 - Genoa, 1552), prima căsătorie cu Marquis Pallavicino Pallavicino iar cea de-a doua cu Prince Iacopo V Appiani in Appiano
 Baptist Salviati (1498–1524)
 Maria Salviati (1499–1543), căsătorită cu Giovanni dalle Bande Nere. Această căsătorie a reprezentat unirea dintre ramura principală și ramura Popolano a familiei Medici. Fiul său Cosimo, a fost numit pentru a conduce Florența după moartea Ducelui Alessandro de' Medici
 Luisa Salviati, căsătorită cu Sigismund de Luna și Peralta
 Francesca Salviati, prima căsătorie cu Piero Gualterotti, cea de-a doua căsătorie în 1533, cu Ottaviano de' Medici cu care l-a conceput pe Papa Leon al XI-lea
 Bernardo Salviati (Florența, 1505/1508 - Roma, 1568) cavaler al Ordinului Sfântului Ioan de Ierusalim
 Alamanno (1510–1571), patrician

Descendenți 

Lucrezia a murit la vârsta de 83 de ani, o vârstă foarte înaintată pentru femeile din acea epocă.

Prin fiica ei Maria, familia Lucreziei se unește cu Franța (casa de Bourbon) și cu Anglia (Casa de Stuart). Nepotul ei, Cosimo de' Medici, devine Mare Duce de Toscana. Fiul ei, Francesco I de' Medici, care l-a succedat pe tatăl său, în 1574, a avut două fiice care au fost măritate cu membrii din familii importante, ducând la schimbarea cursului istoriei - Eleonora de' Medici și Maria de' Medici. Eleonora s-a căsătorit cu Vincenzo I Gonzaga, fiul lor fiind Francesco al IV-lea Gonzaga, astfel, familia Medici a preluat Ducatul Mantua și s-a unit cu Casa de Habsburg-Lorena. Prin Maria, familia s-a unit cu Franța, aceasta căsătorindu-se cu Henric al IV-lea al Franței. Nepotul Mariei a fost Ludovic al XIV-lea al Franței. Nepotul lui Ludovic, Filip, Duce de Anjou, a devenit rege al Spaniei și este strămoș direct al lui Juan Carlos, regele actual al Spaniei. Prințesa Michael de Kent este de asemenea un descendent al acestei linii.

Maria a avut, de asemenea, o fiică, Maria Henrietta, care s-a căsătorit cu Carol I al Angliei. Henrietta și Carol au fost părinții lui Carol al II-lea al Angliei și a lui Iacob al II-lea al Angliei. Iacob a fost tatăl Mariei a II-a a Angliei, a Anei, regina Marii Britanii și a lui Iacob Francisc Stuart. Carol, pe de altă parte, este un strămoș al Prințesei Diana de Wales și a Prințesei Sarah, Ducesă de York. 

Henrietta Maria a avut o fiică, Henrietta Minette Anne Stuart, care s-a căsătorit cu Filip I, Duce de Orléans. Prin această căsătorie, familia Medici sunt strămoșii lui Franz, Duce de Bavaria, moștenitorul Casei de Stuart.

Istoria Italiei medievale
Casa de Medici
Renaștere